Port Authority – album musicale del 2007 di Marco Polo
 Port Authority –  film del 2019 diretto da Danielle Lessovitz